Schnuffel (, , рус. Шну́ффель) — анимированный мультипликационный зайка, созданный в конце 2007 года немецкой медиакомпанией  для продвижения одного из своих рингтонов. Рингтон был переделан в песню Себастьяном Нуссбаумом и Андреасом Вендорфом и записан под названием «Песня объятий» (). Песня вышла в феврале 2008 года, и заяц с рингтоном немедленно занял верхние позиции в немецких чартах. После занятия песней верхних строк австрийских чартов и 2-го места в Швейцарии, был запланирован интернациональный релиз. Были подготовлены переводы на 10 языков и альбом.

Платиновый диск «Kuschelsong» в Германии разошелся более чем 300 тысячным тиражом.

Концепция и создание 
Первые концепции персонажа Шнуффеля родились 2 июля 2007 года. Оригинальный рингтон был превращен в песню Себастьяна Нуссбаума и Андреаса Вендорфа и записан под названием Kuschel Song ("песня обнимашек"). Сингл был выпущен в феврале 2008 года, и рингтон rabbit сразу же занял первые строчки в немецких и европейских чартах. После того, как песня поднялась на вершину австрийских чартов и заняла 2-е место в Швейцарии, были разработаны планы по выпуску песни на международном уровне. Песни были переведены на 13 языков, и было выпущено 13 альбомов, включая немецкие переиздания и международные альбомы. 

Шнуффель был представлен на рынке США 17 января 2010 года. Реклама рингтонов Schnuffel когда - то транслировалась на MTV, MTV2, Comedy Central, VH1, возможно, CMT и ABC Family. В связи с ростом интереса к Греции, Schnuffel обратилась к своему рынку, производя предыдущие альбомы на греческом языке. Это не точные копии оригинальных альбомов, как незначительные изменения в списке треков

С 2012 года Schnuffel начал выпускать приложения для Android. Приложение было выпущено для Android 23 марта 2015 года, а затем и для iOS, что делает его третьим приложением, выпущенным для iOS, после "Schnuffel Bunny Hop" и "Виртуального питомца Schnuffel"

Шнуффелихен 
Коллегу и подругу Шнуффеля зовут Шнуффелиенхен, известная по-английски как Снуггелина. Как и Шнуффель, она вислоухий кролик. 

Первый и единственный сингл Schnuffelienchen "Küss mich, halt mich, lib mich" (Поцелуй меня, обними меня, люби меня) был выпущен 29 октября 2010 года и пробыл 1 неделю на 99-й позиции в немецких чартах.

Ее второй сингл "Schmetterling" (Бабочка) был выпущен 28 февраля 2012 года только на сайтах Jamba/Jamster[6] и выпущен в цифровом виде на Amazon, iTunes и GooglePlay только 25 июля 2014 года вместе с английской версией. 

Третий сингл Schnuffelienchen" Ohne Dich " (Без тебя) был выпущен 26 сентября 2014 года в качестве цифровой загрузки.

Дискография

Песни

Альбомы

Примечания 
3.  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kuschel_Song Рингтон «Kuschel Song»

Ссылки 
 Страница SchnuffelBunnyOfficial на Facebook
 Веб-сайт персонажа Schnuffel 
 Schnuffel’s YouTube Channel

Рекламные персонажи
Интернет-мемы
Вымышленные кролики и зайцы